Concentrador controlador de memòria (del seu nom en anglès Memory Controller Hub), circuit integrat principal dins de la placa mare, conegut també com a NorthBridge
 Rellotge molecular (del seu nom en anglès Molecular Clock Hypothesis), tècnica d'anàlisi d'ADN que serveix per datar la divergència de dues espècies
 Miocardiopatia hipertròfica, miocardiopatia genètica que provoca l'engruiximent del múscul cardíac
 Hormona concentrant de melanina (del seu nom en anglès Melanin-Concentrating Hormone), hormona peptídica localitzada a l'hipotàlem
 Hemoglobina corpuscular mitjana (del seu nom en anglès Mean Corpuscular Hemoglobin), mesura de la quantitat d'hemoglobina present en cada glòbul vermell